Lee Ju-chan (ur. 3 września 1996) – południowokoreański skoczek narciarski. Medalista zimowych igrzysk azjatyckich (2017). Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2016) i zimowej uniwersjady (2017).

W lipcu 2013 zdobył złoty oraz srebrny medal na nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen. 

W oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez FIS zadebiutował we wrześniu 2015 w Râșnovie, zajmując w zawodach FIS Cupu miejsca na przełomie piątej i szóstej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył 24 stycznia 2016 w Pjongczangu, gdzie był 24. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystąpił w grudniu 2016 w Vikersund, gdzie zajmował pozycje w ósmej dziesiątce.

W 2016 wystartował w mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 61. miejscu w konkursie indywidualnym. Rok później wziął udział w uniwersjadzie, gdzie był 41. w rywalizacji indywidualnej.

W 2017 wziął także udział w zimowych igrzyskach azjatyckich – w konkursach indywidualnych uplasował się na 14. (skocznia normalna) i 13. (duża) miejscu, a w rywalizacji drużynowej na obiekcie dużym, wspólnie z reprezentacją Korei Południowej (w której, oprócz niego, skakali również Choi Heung-chul, Kim Hyun-ki oraz Choi Seou), zdobył brązowy medal.

W lutym 2018 po raz ostatni wystartował w międzynarodowych zawodach rangi FIS, zajmując 56. i 49. miejsce w konkursach FIS Cupu w Villach.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty Lee Ju-chana na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty Lee Ju-chana na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Lee Ju-chana na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Południowokoreańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996